Quecksilbernitrat steht für mehrere chemische Verbindungen bestehend aus Quecksilber- und Nitrationen:

 Quecksilber(I)-nitrat Hg2(NO3)2
 Quecksilber(II)-nitrat Hg(NO3)2